Le terme M2, M-2, M.2 ou M02 est utilisé dans différents contextes pour désigner des objets différents :

Domaine militaire et armes 
Armes
 Browning M2, une mitrailleuse lourde américaine ;
 Carl Gustav M2, un lance-roquette ;
 Gepard M2, un fusil de précision hongrois ;
 M2 flamethrower, un lance-flamme américain ;
 Missile M2, missile mer-sol à charge nucléaire français ;
 Obusier de 105 mm M2, un obusier américain ;
 PM Vigneron M2, un pistolet-mitrailleur belge.

Véhicules de combat
 Char M2, un char léger américain ;
 HMS M2, un sous-marin de la Royal Navy ;
 M2 Bradley, un véhicule de combat d'infanterie américain ;
 M2 Half Track Car, une autochenille blindée américaine.

Économie 
 M2, un agrégat monétaire en économie.

Fiction 
 M2, planète fictive dans le manga Dragon Ball ;
 M.2, série de bande dessinée écrite par Philippe Jacquot et dessinée par Patrice Bertolotto et André Le Bras chez Clair De Lune.

Formation 
 M2, la deuxième année des études de master, dans l'enseignement supérieur français.

Informatique 
 Apple M2, un système sur puce d’Apple ;
 M2, un format de processeur de AMD ;
 .m2, un format de compression ultra compact dérivé des .MPQ, notamment utilisés pour World of Warcraft: The Burning Crusade, depuis la version 2.00 (Build 6144 ) ;
 M2, une évolution du format de carte MS (Memory stick) de Sony ;
 M.2, un connecteur permettant de brancher sur une carte mère divers types de cartes filles ;
 , un ordinateur soviétique créé en 1952.

Jeu vidéo 
 M2, projet abandonné de console de jeu, de marque 3DO.
 M2 entreprise japonaise de développement et d'édition de jeux vidéo.

Média 
 M2, une chaîne de télévision de Nouvelle-Zélande diffusant l'émission Popstars ;
 M2 (Magyar Televízió 2), une chaîne de télévision hongroise ;
 M2, une chaîne de télévison du Maroc diffusant du contenu généraliste.

Normes 
 M2, une norme de résistance au feu des matériaux ;
 M2, une norme ISO en mécanique désignant une taille normalisée de vis ;
 M2, une norme américaine d'un Acier Rapide également employé en coutellerie, selon l'article aiguisage.

Photographie  
 Leica M2, un appareil photographique télémétrique fabriqué par Leica.

Sciences 
Astronomie
 Messier 2, un amas globulaire en astronomie.

Mathématique
 Écrit sous la forme m, abréviation de mètre carré.

Médecine
 Arthropathies réactionnelles (M02), d'après la Classification internationale des maladies ;
 Classe ATC M02, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 Protéine M2, une protéine de matrice du virus de la grippe A.

Sport 
Sport automobile
 Minardi M02, une formule 1 de l’écurie Scuderia Minardi.

Sports nautiques
 M2, catégorie pour la compétition nautique incluant tous les multicoques dont la longueur de coques est comprise entre  (23 pieds) et  (28 pieds), dont la longueur hors-tout est limitée à  et dont le tirant d'air ne dépasse pas .

Transports
Aéronautique 
 Miles M.2 Hawk, un avion léger britannique  ;
 Miles M.2 Hawk Major, un avion léger britannique.

Automobile
 BMW M2, un modèle du constructeur allemand BMW.

Autoroutes
  Autoroute biélorusse M2 reliant Minsk à l’aéroport international de Minsk ;
  Autoroute hongroise M2 reliant Budapest à la frontière slovaque ;
  Autoroute irlandaise M2 reliant Dublin et Ashbourne ;
  Autoroute macédonienne M2 reliant Koumanovo à  frontière grecque ;
  Autoroute britannique M2 reliant Gravesend à Faversham ;
  Autoroute nord-irlandaise M2 reliant Belfast à Antrim ;
  Autoroute russe M2 reliant Moscou à la Crimée.

Chemin de fer
 Autorail M2, une gamme d'autorails des Chemins de fer Calabro-Lucanes ;
 Voiture M2, la seconde génération de voitures pour voyageurs métalliques du trafic intérieur de la SNCB.

Metro
 , différentes lignes de métro, dans le monde.

Moto
 Vyrus 986 M2, un modèle du constructeur italien Vyrus.

Route
  Route ukrainienne M02 reliant Kipti à la frontière russe.

Signalisation routière
 Panonceau d'étendue en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres